Эрте́м () — турецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1980) — турецкая певица.
  (1918—1978) — турецкий политик.
 Эртем, Садри (1898—1943) — турецкий писатель.
  (1916—1992) — турецкий правовед.